Okręty US Navy o nazwie USS  "Pickerel":
 Pierwszy "Pickerel" (SS-177) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który został zwodowany w 1936 i zatonął w 1943 w nieznanych okolicznościach. 
 Drugi "Pickerel" (SS-524) był okrętem podwodnym typu Tench, który został zwodowany w 1944 i skreślony z listy w 1977.
Pickerel